L’Allegato III bis al Testo unico degli stupefacenti è un apposito elenco di farmaci con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive. Esso comprende:

 Buprenorfina
 Codeina
 Diidrocodeina
 Fentanyl
 Idrocodone
 Idromorfone
 Metadone
 Medicinali di origine vegetale a base di cannabis
 Morfina
 Ossicodone
 Ossimorfone
 Tapentadolo
 Sufentanil per somministrazioni ad uso sublinguale

Siccome il medico era restio a prescrivere ricette per eccesso di responsabilità, anche se per uso terapeutico (es. terapia del dolore), è stato redatto il decreto nº 12/2001 che ha scelto 10 principi attivi definiti nella legge 309/1990 (gli stessi contenuti nella tabella I e tabella II) e li ha classificati nell’allegato III-bis.

Infatti una stessa sostanza, ad esempio la morfina, può trovarsi sia nella Tabella I, sia nella Tabella II perché pur essendo un farmaco fondamentale per il trattamento del dolore di grado elevato è molto spesso oggetto di attenzione da parte dei tossicodipendenti.

L'elenco può esser aggiornato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del Ministero della salute.

Note

Voci correlate

 Terapia del dolore
 Oppioidi
 Cure palliative

Collegamenti esterni